Fam (série de televisão)
 Faculdade de Americana

Desambiguações de siglas
Desambiguações de televisão
Desambiguações de organizações